Associació d'Arquitectes Alemanys (del seu nom en alemany Bund Deutscher Architekten), associació d'arquitectes d'Alemanya
 Blu-ray Disc Association, grup d'empreses compromeses en el desenvolupament de la tecnologia blu-ray
 bda, codi ISO 639-3 del bayot, llengua parlada a l'Àfrica Occidental

 Banco de Desenvolvimento de Angola